Die Erste Division 1921/22 war die 22. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1921 und endete am 18. Juni 1922.

Modus 
Die Liga wurde auf 14 Vereine aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams bestritten am 18. Juni 1922 ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1921/22